Crespi oder Crespí ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Crespi, US-amerikanischer Biologe
 Carlos Crespi Croci (1891–1982), italienischer Priester und Anthropologe
 Cristoforo Benigno Crespi (1833–1920), italienischer Baumwollindustrieller
 Daniele Crespi (1597–1630), italienischer Maler
 Giovanni Battista Crespi, genannt il Cerano (1573–1632), italienischer Maler
 Giuseppe Maria Crespi (1665–1747), italienischer Maler und Radierer
 Juan Crespí (1721–1782), spanischer Missionar in Amerika
 Leo Paul Crespi (1916–2008), US-amerikanischer Psychologe
 Luigi Crespi (1709–1779), italienischer Maler und Kunsthistoriker
 Margalida Crespí (* 1990), spanische Synchronschwimmerin
 Silvio Crespi (1868–1944), italienischer Unternehmer, Erfinder und Politiker
 Todd Crespi (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler und Maler

Siehe auch:
 Crespi-Effekt
 Tulio Crespi, ehemaliger argentinischer Automobilhersteller
 Villa Crespi in Orta San Giulio
 Crespin